Милло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милло, Антонио (также «Антонио да Милло», годы деятельности 1557—1590) — капитан и картограф, работал над картами, описаниями островов и портоланами.
 Милло, Матеи (1814—1896) — румынско-молдавский актер, драматург, комедиограф, педагог, переводчик.